La Temporada 1997 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la décima temporada del Campeonato Mundial de Superbikes FIM. La temporada comenzó el 23 de marzo en Phillip Island y terminó el 12 de octubre en Sentul después de 12 rondas.

John Kocinski ganó el campeonato de pilotos con 9 victorias y Honda ganó el campeonato de constructores.

Calendario y resultados

Estadísticas

Clasificación de Pilotos 
Los que participaron en el Campeonato Europeo de Superbikes -que marcó puntos para un campeonato separado- y los competidores que montaron motocicletas que cumplían con diferentes reglamentos técnicos no eran elegibles para marcar puntos del Campeonato Mundial.

Clasificación de constructores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes

1997
Motociclismo en 1997